Eno (rivier), een rivier in de VS
Eno (Finland), een gemeente in Finland
Brian Eno, een Brits muzikant
ENO, de English National Opera in Londen 
 

Enø (eiland)
Enø (plaats)